L'Ourcq, rivière française affluente de la Marne, doublée sur une partie de son cours par le canal de l'Ourcq.
 Ourcq, station du métro de Paris, sur la ligne 5.

Voir aussi 
 Canal de l'Ourcq, canal du Bassin parisien.
 Rue de l'Ourcq, rue du  de Paris.
 Pont de la rue de l'Ourcq, pont franchissant le canal de l'Ourcq, dans le  de Paris.
 Billy-sur-Ourcq, commune française de l'Aisne.
 Armentières-sur-Ourcq, commune française de l'Aisne.
 La Croix-sur-Ourcq, commune française de l'Aisne.
 Noroy-sur-Ourcq, commune française de l'Aisne.
 Crouy-sur-Ourcq, commune française de Seine-et-Marne.
 Lizy-sur-Ourcq, commune française de Seine-et-Marne.
 Mareuil-sur-Ourcq, commune française de l'Oise.